— яойная манга, вышедшая в 2003 году. В 2004 году по ней было снято одноименная OVA.

OVA состоит из двух не связанных по сюжету частей.

Сюжет

Часть 1 
В первой части идет рассказ о взаимоотношениях мангаки Сэйдзи Ямада с другим более известным мангакой Соно Ханасаки. Сэйдзи Ямада 22 года, он молодой начинающий мангака. Соно Ханасаки — 32 года, рисует мангу для взрослых. Соно знакомится с Сэйдзи и признается, что является его фанатом. Соно приглашает его в бар выпить и они оказываются в постели, на следующее утро Сэйдзи просит стать его парнем.

Часть 2 
Студент Уэно подрабатывает тем, что ухаживает за домашними животными. Ему поступает заказ присмотреть за кроликом Аки-тян, так как хозяин будет в отъезде. Придя по адресу, он обнаруживает пустую квартиру. Осмотрев квартиру, он обнаруживает в шкафу голого юношу в кандалах и с кляпом во рту.

Ссылки